El nombre de Capilla de San Miguel es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como capilla, en advocación a algún santo llamado Miguel.

Santos 
 El más común, por su importancia en la Iglesia Católica, es San Miguel Arcángel, personaje bíblico – Festividad: 29 de septiembre.
 San Miguel de los Santos (*1591–†1625), trinitario descalzo español – Festividad: 10 de abril y 5 de agosto.
 San Miguel de Garicoïts (*1797–†1863) sacerdote vasco francés – Festividad: 14 de mayo.

Capillas 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

en España 
 Capilla de San Miguel, en la localidad de Alcoy, Alicante;
 Capilla de San Miguel, en la localidad de Celanova, Orense;
 Capilla de San Miguel, en la localidad de Robledo (Somiedo), Asturias;
 Capilla de San Miguel, en la localidad de Úbeda, Jaén;

en Eslovaquia 
 Capilla de San Miguel (Kaplnka sv. Michala), en la ciudad de Košice, Región de Košice;

en Portugal 
 Capilla de San Miguel, en la Universidad de Coímbra, Coímbra;

Capillas en catedrales 
 Capilla de San Miguel en la catedral de Jaca;
 Capilla de San Miguel en la catedral de Oviedo;
 Capilla de San Miguel en la catedral de Palencia;
 Capilla de San Miguel «La Parroquieta» en la catedral de Zaragoza;

Otros edificios religiosos relevantes dedicados a San Miguel 
 
 en España
 Iglesia de San Miguel de Lillo, iglesia prerrománica en Oviedo — Patrimonio de la Humanidad